Красная строка может означать:

 «Красная строка» — одно из названий абзаца.
 «Красная строка» — право автора-исполнителя на отделение или сольный концерт в советское время (до 1985 года). Называлось так потому что имена этих исполнителей на афишах писались красными буквами, всех остальных исполнителей соответственно синими. Право «красной строки» имели артисты со специальным музыкальным образованием, почётным званием, отмеченные наградами конкурсов (подробнее см. ссылку).